Верше́н-Могре́, Вершен-Моґре () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 180 км на північний схід від Парижа, 55 км на південний схід від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 389 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 935,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Вершен-Могре на сайті французького Національного інституту географії
 Вершен-Могре на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вершен-Могре на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вершен-Могре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вершен-Могре на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нор